Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ken Flach e Robert Seguso che hanno battuto in finale Heinz Günthardt e Balázs Taróczy 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
 Pavel Složil /  Ferdi Taygan (secondo turno)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (finale)
 Cássio Motta /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)

 Ken Flach /  Robert Seguso (Campioni)
 Blaine Willenborg /  Van Winitsky (secondo turno)
 David Graham /  Laurie Warder (secondo turno)
 Peter Doohan /  Michael Fancutt (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1984